L'État américain de Floride est divisé en 67 comtés (counties).

Liste des comtés 

Floride
Comte